Ketyla Paula Pereira Teodoro (Rolim de Moura, 18 de novembro de 1995) é uma atleta paralímpica brasileira da classe T12, para atletas com baixa visão. Representou o Brasil nos Jogos Parapan-Americanos de 2019 em Lima, conquistando uma medalha de bronze.

Atletas paralímpicos do Brasil